Soela (plaats), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Soela (rivier), een rivier in Oekraïne
 Soela-groep, een groep eilanden in het westen van de Molukken
 Stroomversnelling in Surinaams-Nederlands

Zie ook
 Sula